John Kariuki – ex mezzofondista keniota
 Julius Kariuki – ex siepista e mezzofondista keniota
 Susan Kariuki – ex cestista keniota